Tlumačov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Tlumačov (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Tlumačov (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar